Долинська сільська громада:
 Долинська сільська громада — громада у Запорізькій області
 Долинська сільська громада — громада в Одеській області